Вольная Вершина — название населённых пунктов:

Россия 
 Вольная Вершина — село в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Вольная Вершина — село в Уваровском районе Тамбовской области.